Fredrick Brathwaite, né le  à Ottawa en Ontario, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but. 

.

Carrière de joueur
Fred Brathwaite a commencé sa carrière avec les Generals d'Oshawa, de la Ligue de hockey de l'Ontario.
Ce joueur n'a pas été repêché à cause de sa taille, donc il a signé avec les Oilers d'Edmonton en 1993. En 1995, il fut échangé aux Flames de Calgary, où il connaîtra beaucoup de succès. Après les Flames, il signera avec les Blues de Saint-Louis pendant deux années avant d'être échangé aux Blue Jackets de Columbus en 2003-2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Bears de Smith Falls || CJHL || 38 || 16 || 18 || 1 ||  || 187 || 5,27 || - || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Terriers d'Orillia || OJHL-B || 15 ||  ||  ||  || 782 || 47 || 3,61 || - || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Generals d'Oshawa || LHO||  20  || 11  || 2  || 1  || 886 || 43 || 2,91 || - || 1  ||  || 10  || 4  || 2  || 451 || 22 || 2,93  || - || 0  || 
|-
|1990 ||  Generals d'Oshawa || Coupe Memorial  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1  || 1  ||  0 || 52 || 1 || 1,15 || - || 0  || 
|-
|1990-1991 ||  Generals d'Oshawa || LHO  ||  39  || 25  || 6  || 3  ||||112|| 3,38 || -  || 1  ||  || 13  || 9  || 2  ||677||43|| 3,81  || - || 0  || 
|-
| 1991-1992  ||  Generals d'Oshawa  || LHO  || 24 || 12  || 7  || 2  ||||81|| 3,89  || -  || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
| 1991-1992 || Knights de London || LHO  ||  23 || 15  || 6  || 2  ||||61|| 2,76 || - || 4  ||  || 10  || 5  || 5  ||615||36|| 3,51  || - || 0  || 
|-
|1992-1993 ||  Red Wings Junior de Détroit  || LHO  || 37 || 23  || 10  || 4  ||||134|| 3,67  || - || 0  ||  || 15  || 9  ||  6 ||858||48|| 3,36 || - || 1  || 
|-
|1993-1994 ||  Oilers d'Edmonton || LNH||  19 || 3  || 10  || 3  ||982||58|| 3,54 || 88,9 || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1993-1994 ||  Oilers du Cap-Breton || LAH|| 2  || 1  || 1  || 0  ||119||6|| 3,04  || - || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1994-1995 ||  Oilers d'Edmonton || LNH  ||  14 || 2  || 5  || 1  ||601||40|| 4 || 86,3 || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1995-1996 ||  Oilers d'Edmonton  || LNH || 7  || 0  || 2  || 0  ||293||12|| 2,45  || 91,4 || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1995-1996 ||  Oilers du Cap-Breton || LAH  ||  31 || 12  || 16  || 0  ||||110|| 3,88 || 87,2 || 1  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1996-1997 ||  Moose du Manitoba  || LIH|| 58 || 22  || 22  || 5  ||||167|| 3,4  || 90,1 || 1  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1997-1998 ||  Moose du Manitoba || LIH  ||  51 || 23  || 18  || 4  ||||138|| 3,03 || 90,8 || 1  ||  || 2  || 0  ||  1 ||72||4||  3,3 || - || 0  || 
|-
|1998-1999 ||  Flames de Calgary  || LNH ||  28 || 11  || 9  || 7  ||||68|| 2,45  || 91,5 ||  1 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1998-1999 ||  Canada || Nationale  ||  24 || 6  || 8  || 3  ||989||47|| 2,85 || -  || 2  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1999-2000 ||  Flames de Calgary  || LNH || 61  || 25  || 25  || 7  ||||158|| 2,75  || 90,5 || 5  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|1999-2000 ||  Flames de Saint-Jean || LAH  ||  2 || 2  || 0  || 0  ||120||4|| 2 || 94,3 || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|2000-2001 ||  Flames de Calgary || LNH ||  49 || 15  || 17  || 10  ||||106|| 2,32  || 91 || 5  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|2001-2002 ||  Blues de Saint-Louis || LNH  ||  25 || 9  || 11  || 4  ||||54|| 2,24 || 90,1 || 2  ||  || 1  || 0  ||  0 ||1||0||  0,00 || 0 || 0  || 
|-
|2002-2003 ||  Blues de Saint-Louis || LNH ||  30 || 12  || 9  || 4  ||||74|| 2,75  || 88,3 || 2  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|2003-2004 ||  Blue Jackets de Columbus || LNH  ||  21 || 4  || 11  || 1  ||||59|| 3,37 || 89,7 || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|2003-2004 ||  Crunch de Syracuse || LAH ||  3 || 0  || 2  || 1  ||188||7|| 2,23  || 92,4 || 1  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|2004-2005  ||  Ak Bars Kazan || Superliga||  34 || -  || -  || -  ||||61|| 1,87 || -  || 9  ||  || 2  || -  ||  - ||128||2||  0,94 || - || 1  || 
|-
|2005-2006 ||  Ak Bars Kazan || Superliga  || 32  || -  || -  || -  ||||66|| 2,12  || - || 6  ||  || 11  || -  ||  - ||623||16||  1,54 || - || 1  || 
|-
|2006-2007 ||  Wolves de Chicago || LAH  ||  40 || 22  || 13  || 5  ||||110|| 2,74 || 90,2 || 2  ||  || 5  || 1  ||  3 ||260||7||  1,62 || - || 1  || 
|-
|2007-2008 ||  Wolves de Chicago || LAH || 13 || 10  || 2  || 0  ||  ||32|| 2,50  || 91,8 || 0  ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  
|-
|2007-2008 ||  Avangard Omsk || Superliga  ||  18 || -  || -  || -  ||  ||45|| 2,66 || -  || 1  ||  || 4  || -  ||  - ||  ||12||  2,81 || - || 0  || 
|-
|2008-2009  ||  Adler Mannheim  || DEL||  49 || 27  || 22  || -  |||| 114 || 2,37  || 92,5 || 6  ||  || 9  || 5  || 4  ||539||24|| 2,67 || - || 1  || 
|-
|2009-2010 ||  Adler Mannheim  || DEL  ||  47 || 17  || 19  || -  ||  || 133 || 2,9  || 91,4 || 4  ||  || 2|| 0|| 2||119||7||3,54||  ||0|| 
|-
|2010-2011 ||  Adler Mannheim  || DEL  ||  49 || 25  || 24  ||   ||  || 124 || 2,5  ||  || 3  ||  || 6 || 3 || 3 || 358 || 15 || 2,52 ||  || 0 || 

| 254 || 81 || 99 || 37 ||  || 629 || 2,73 || 90,1 || 15 ||  || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Trophées et honneurs personnels 
2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Références 

Naissance en novembre 1972
Naissance à Ottawa
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Knights de London
Joueur des Red Wings Junior de Détroit
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché